George Orwell — escritor, jornalista e ensaísta político inglês 
 Rio Orwell — da Inglaterra
 Orwell (Ohio) — vila dos Estados Unidos
 11020 Orwell — asteroide da cintura principal

Desambiguações de topônimos